Василий Иванович Найдёнов () — советский военный деятель, генерал-майор (4 июня 1940 года).

Начальная биография 
Василий Иванович Найдёнов родился 19 декабря 1893 года в деревне Починки ныне Старорусского района Ленинградской области.

Военная служба

Первая мировая и гражданская войны 
В октябре 1913 года призван в ряды Русской императорской армии и направлен в Петроградского лейб-гвардии полка, где закончил учебную команду.

С июня 1914 года с началом Первой мировой войны унтер-офицер В. И. Найдёнов принимал участие в боевых действиях в районе Варшавы. В феврале 1915 года направлен на учёбу на ускоренный курс Введенского военного училища в Полтаве, после окончания которого вернулся в полк, где был назначен на должность начальника команды разведчиков.

В ноябре 1916 года поручик Найдёнов был тяжело ранен, после чего лечился в госпиталях г. Царицын и Старая Русса. По выздоровлению получил шестимесячный отпуск, после чего находился на своей родине. За участие в демонстрации в Старой Руссе против Июньского наступления находился под следствием, однако был освобождён.

В октябре 1917 года избран на должности начальника красногвардейских отрядов и члена Старорусского Совета депутатов и революционного комитета и вскоре принимал участие в разоружении эшелона белых, который направлялся со станции Бологое по направлению на станции Дно и Старая Русса.

В марте 1918 года назначен на должность начальника охраны Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги, а в октябре того же года призван в РККА, после чего назначен на должность начальника хозяйственной части 45-го Новгородского полка, а в июле 1919 года — на должность командира этого же полка. Принимал участие в боевых действиях против войск под командованием Н. Н. Юденича и С. Н. Булак-Балаховича в районе Батецкий, Луга и Порхов.

2 января 1920 года Найдёнов был ранен, после чего лечился в Новгороде. После выздоровления и отпуска в июне того же года был назначен на должность помощника командира по строевой части 34-го запасного стрелкового полка, дислоцированного в Омске. С октября служил на должностях помощника командира и командира 33-го запасного стрелкового полка, который вскоре был преобразован в 33-й учебно-кадровый батальон. В июне 1921 года был назначен на должность командира 436-го стрелкового полка (146-я отдельная стрелковая бригада), после чего принимал участие в боевых действиях против войск под командованием генералов Б. В. Анненкова и А. С. Бакича на территории Семипалатинской области и Монголии.

В мае 1922 года назначен на должность командира 186-го стрелкового Воткинского полка в составе 21-й стрелковой дивизии, который вскоре участвовал в боевых действиях против войск под командованием А. П. Кайгородова на Горном Алтае.

Межвоенное время 
В июле 1922 года назначен на должность помощника командира по строевой части 63-го стрелкового полка, дислоцированного в Барнауле, а в сентябре того же года — на должность командира 61-го стрелкового полка, дислоцированного в Томске. В октябре 1923 года направлен на учёбу на курсы комсостава «Выстрел», после окончания которых вернулся в 21-ю дивизию, где был назначен на должность начальника оперативной части штаба дивизии.

В январе 1926 года назначен на должность командира и комиссара 36-го стрелкового Славгородского полка (12-я стрелковая дивизия), а в августе 1928 года — на должность командира и комиссара 250-го стрелкового Белёвского полка (84-я стрелковая дивизия, Московский военный округ). В октябре 1929 года вновь направлен на курсы «Выстрел», после окончания которых в апреле 1930 года вернулся на прежнюю должность.

В феврале 1931 года направлен на учёбу в адъюнктуру Военной академии имени М. В. Фрунзе, после окончания которой в апреле 1934 года назначен на должность начальника 4-го сектора этой же академии. С декабря 1935 года обучался на особом факультете этой же академии, после окончания которого с октября 1936 года служил на должностях инспектора и старшего инспектора Группы контроля при НКО СССР.

В сентябре 1940 года назначен на должность заместителя начальника Управления делами при НКО СССР, а в марте 1941 года — на должность старшего преподавателя кафедры тактики высших соединений Академии Генштаба СССР.

Великая Отечественная война 
С началом войны В. И. Найдёнов направлен в распоряжение Военного совета Западного фронта и в сентябре 1941 года назначен на должность начальника Управления тыла 19-й армии, которая вскоре принимала участие в боевых действиях в ходе Вяземской оборонительной операции, а также в окружении в районе Ельни, из которого часть соединений вышла на Можайскую линию обороны.

В ноябре назначен на должность командира 38-й стрелковой дивизии, которая формировалась в г. Алма-Ата (Среднеазиатский военный округ).

Генерал-майор Василий Иванович Найдёнов умер 29 января 1942 года в Алма-Ате.

Воинские звания 
 Комбриг (22 февраля 1938 года);
 Генерал-майор (4 июня 1940 года).

Награды 
 Орден Красного Знамени (22.02.1938);
 Орден Отечественной войны 1 степени (06.05.1965);
 Медаль «XX лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии».

Память

Примечания

Литература 

 

Выпускники курсов «Выстрел»
Выпускники специального факультета Военной академии имени М. В. Фрунзе
Преподаватели Военной академии Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации
Участники Первой мировой войны (Россия)
Участники Гражданской войны в России (красные)
Командиры дивизий в Великой Отечественной войне
Пехотинцы Великой Отечественной войны